Aleksandra Krunić e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Anna Danilina e Beatriz Haddad Maia hanno sconfitto Vivian Heisen e Panna Udvardy con il punteggio di 4-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Zhang Shuai (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinale)

<li> Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (primo turno)
 Alexa Guarachi /  Nicole Melichar-Martinez (quarti di finale)

Wildcard 

  Isabella Bozicevic /  Alexandra Osborne (primo turno)

<li> Michaela Haet /  Lisa Mays (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2022